Сташкевичі — польсько-литовський шляхетський рід.
 Сташкевич ІІ — шляхетський герб, різновид герба Сас.
 Сташкевич Анатолій Трохимович ( 1955) — доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України.
 Сташкевич Володимир Омелянович — радянський та український кадровий військовий, полковник у відставці.